International Marine Contractors Association - associazione internazionale di categoria delle imprese di lavori marittimi e subacquei offshore
 IMCA Radio - azienda italiana del passato